Condado de Thurston es el nombre de dos condados en los Estados Unidos;

 Condado de Thurston (Nebraska)
 Condado de Thurston (Washington)